Mistrzostwa NACAC w lekkoatletyce (en. NACAC Championships) – organizowane od roku 2007, w cyklu dwuletnim, zawody lekkoatletyczne. W związku z dotychczasowym brakiem własnego czempionatu obejmującego wszystkich członków North America, Central America and Caribbean Athletic Association zdecydowała się oprócz mistrzostwa Ameryki Środkowej i Karaibów rozgrywać imprezę w których startują także reprezentanci Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Pierwsza edycja mistrzostw odbyła się w San Salvador.

Edycje

Przypisy

Bibliografia 
 
 

!